Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2000 — проходил в Дели и Тегеране по олимпийской системе. Победитель — Вишванатан Ананд.

Регламент 

 Если после двух партий с обычным контролем не был выявлен победитель, игрался матч из двух в быстрые шахматы.
 Если дополнительный матч заканчивался вничью, то игроки играли второй матч из двух партий (см. ниже: вторая серия), за исключением первого тура.
 Если матч в быстрые шахматы закончился вничью, то игроки играли блиц-партии, до выявления победителя. Цвет разыгрывался перед каждой партией.
 Если блиц-партии не выявили победителя, то игралась финальная партия. Ничья в пользу чёрных.

Контроль времени:
 в обычных партиях — 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 10 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
 в быстрых партиях (первая серия) — 25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 в быстрых партиях (вторая серия; не игралась в первом круге, игроки приступали к следующему розыгрышу) — 15 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 «sudden death» — белые: 4 минуты, чёрные: 5 минут; с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 «sudden death» (финальная игра) — белые: 6 минуты, чёрные: 5 минут.

Раунды 1—4

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Раунды 5—7

Финал 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Матч за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ 2002
|-
! !! Страна !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! + !! - !! = !! Очки
|-
| align=left | Алексей Широв ||  || 2746
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 3 || 1 || ½
|-
| align=left | Вишванатан Ананд ||  || 2774
|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 || 3 || 0 || 1 || 3½
|}

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2000 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Индии
Международные спортивные соревнования в Тегеране
Спорт в Индии в 2000 году
Спорт в Иране в 2000 году